For piano opus 3, drie werkjes voor piano, gecomponeerd door Alf Hurum
For piano opus 7, idem